Шолом Аш ( — Шолем Аш, Шулем Аш; 1 ноября 1880, Кутно, Царство Польское, Российская империя, — 10 июля 1957, Лондон, Великобритания) — еврейский писатель, драматург.

Биография 
Один из десяти детей Мойше Аша — торговца скотом и владельца гостиницы и Фрейды Малки Видавской. Он на всю жизнь запомнил сказания и исторические фигуры Ветхого Завета. Сведения о современном мире, находящемся где-то за границей их маленького городка, молодой Шолом черпал из книг Льва Толстого, Гоголя, Диккенса, Гёте.

Шолом Аш в 18 лет ушел из дому и начал зарабатывать себе на жизнь во Влоцлавеке частными уроками: ведь помимо идиша он в совершенстве владел ивритом и польским. Первую новеллу в 1899 году Аш написал на иврите и показал известному еврейскому писателю Ицхоку Лейбушу Перецу. Тот оценил её положительно, но посоветовал писать на современном разговорном языке — идише.

Печататься начал в 1900 (в еженедельнике «Юд» новеллой «Мойшеле» на идише)

Успех в литературных кругах принесла ему вторая пьеса — «Мошиахс цайтн» («Времена Мессии»), поскольку первое драматическое произведение — «По течению» — осталось незамеченным.

Потом была революция 1905 года, и писателя видели в рядах демонстрантов. Во время реакции он углубился в исторические материалы и написал повесть «Разрушение храма». Действие произведений автора происходит в Польше и в Бессарабии, Америке и на Украине (как, например, в романе «Мэри», изданном на русском языке в Берлине в 1925 году в том же издательстве Ладыжникова).

В повестях «Городок» (1905), «Богач Шлойме» (1909) Аш рисует патриархально-религиозные устои еврейского местечка.

В 1909 Аш уехал в США, где создал социальные романы из жизни пролетариев: «Мотке-вор» (1917), «Дядя Мозес» (1917), «Мать», «Электрический стул», «Возвращение Хаима Ледерера» и др. Аш воскрешал древние предания в романах «Во славу божию» (1920), «Кастильская колдунья» (1921), «Псалмопевец» (1937), «Человек из Назарета» (1943) и др. Библейские мотивы лежат в основе романов «Мария» (1949), «Моисей» (1951). В 1928 году Аш посетил СССР. Встречался с М. Горьким, Б.Пильняком, Л. Леоновым, А.Свирским и др. писателями.
Шолом Аш был автором таких произведений, как «Уголь» (1928), «Ист-ривер» (1947), «Гроссман и его сын» (1954).

Семья 
Сыновья — писатель Натан Аш и продюсер Мозес Аш (Moses Asch).

Библиография 
 Шрифтн, т. 1-8, Варшава, 1908—1912: Гезамлте шрифтн, т. 1-18, Варшава, 1924-25;
 Кол Кейтвн, Шолом Аш, Одесса, 1913; в рус. пер.- Собр. соч., т. 1-7, М.-Л., 1929 — 30;
 Люди и боги. Избр. про-изв. Вступит, ст. и примеч. М. Беленького, М., 1926.
 Нусинов И., Ш А., «Вестник иностранной литературы», № 6, 1928; Oislender H., Weg ein, Weg ois, Киев, 1924.
 Литваков М., Аф Цвей Фронтн, М.-Х., 1931; Рейзен 3., Лексикон фун дер йидишер литератур, пресе ун филологие, 2 изд., т. 1, Вильно, 1926.
 Эстрайх Г. Еврейская литературная жизнь Москвы. СПб., 2015. ISBN 978-5-94380-190-7 По именному указателю.

Примечания

Ссылки 
 Пророк из Иудеи
 В. Фишман (Германия) Шолом Аш — запрещенный нацистами автор
 Золотые туфельки, перевод с идиша: Борис Котлерман (Израиль)
 Шолом Аш. «Б-г мести» // Статья в Днепропетровской еврейской газете «Шабат Шалом»
 Sholem Asch Reconsidered. A conference to be held at Yale University, May 13-15, 2000
 Sholom Asch, «The G-d of Vengeance», www.thefileroom.org , A World Encyclopedia, ed. D. Jones
 Великое бремя. Рецензия на книгу Ш. Аша «За веру отцов».

Писатели на идише
Писатели США
Писатели Польши XX века
Польские драматурги XX века